A Pequena Sereia — conto de Hans Christian Andersen
A Pequena Sereia (estátua) — estátua localizada em Copenhague em homenagem a Hans Christian Andersen

Cinema 
 A Pequena Sereia (1989) — de Ron Clements e John Musker
The Little Mermaid II: Return to the Sea — sequela dos realizadores Jim Kammerud e Brian Smith
The Little Mermaid: Ariel's Beginning — de Peggy Holmes
 The Little Mermaid (2018) — live-action de 2018 baseada no conto de Andersen

Televisão 
A Pequena Sereia (telessérie) — série baseada no filme animado da Disney
Sereiazinha —  anime de 1991 criado pelo estúdio de animação japonês Fuji Eight

Música 
A Pequena Sereia (trilha sonora) —  banda sonora do filme da Disney de 1989
The Little Mermaid (musical) — musical da Broadway baseado no filme animado da Disney

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão